Balatonföldvárska mikroregija (mađ. Balatonföldvári kistérség) je mikroregija u Šomođskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 13 naselja.

Sjedište mikroregije je gradić Balatonföldvár.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Balatonföldvárska

Izvori